Pieris: fehérlepke; a fehérlepkék családjába tartozó állatnem
 Pieris: babérhanga; a hangafélék családjába tartozó növénynemzetség